«Музыку не остановить» (; другое название — «Не останавливайте музыку») — кинофильм.

Сюжет 

Музыкальная комедия с участниками группы Village People в главных ролях. Имея лишь отдалённую связь с реальными событиями, представляет собой фантазию на тему продвижения группы к известности и успеху в шоу-бизнесе.

Джек Морелл работает диджеем на местной дискотеке Saddle Tramps. Его соседка по комнате Саманта «Сэм» Симпсон — супермодель, недавно вышла на пенсию на пике своего успеха. Джек написал для Сэм песню «Саманта», которая ей понравилась, и она соглашается использовать свои связи, чтобы заключить с ним контракт на запись.

В ролях 
 Валери Перрин — Саманта Симпсон
 Стив Гуттенберг — Джек Морелл
 Алекс Брайли — Алекс G.I.
 Дэвид Ходо — «строитель» Дэвид
 Гленн Хьюз — «Лэзермен» Гленн
 Рэнди Джонс — «ковбой» Рэнди
 Фелипе Роуз — «индеец» Фелипе
 Джун Хэвок — Хелен Морелл

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Нэнси Уокер
 Продюсер: Аллан Карр, Нил А. Мачлиз
 Сценарист: Аллан Карр, Бронте Вудард
 Композитор: Жак Морали
 Оператор: Билл Батлер

Прокат 
Фильм не имел успеха: провалился в прокате, собрав лишь десятую часть от своего 20-миллионного бюджета, а также стал самым первым обладателем антинаграды «Золотая малина» в 1980 году.

Ссылки 
 Screened as the Opening Night of Pride London Festival Fortnight 2009 with The Bad Film Club
 Detailed review of the film

Музыкальные фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1980 года
Фильмы на английском языке
Фильмы ЛГБТ-тематики США